Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Cássio Motta e Danie Visser, 7–6, 7–6.

Teste di serie
Le prime teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Laurie Warder (secondo turno)

 Sergi Bruguera /  Jim Courier (semifinale)
 Mark Koevermans /  Michiel Schapers (primo turno)
 Omar Camporese /  Mark Woodforde (primo turno)
 Cássio Motta /  Danie Visser (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP German Open 1991
ATP Tour 1991